INS „Keszet” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty izraelskiej marynarki wojennej:
 „Keszet” – kuter rakietowy typu Saar 4 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1973-1981, sprzedany Chile, gdzie służy jako „Chipana”
 „Keszet” – kuter rakietowy typu Saar 4,5 z lat 80. XX wieku, w służbie od 1982 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów